Hula hace referencia a varios artículos:

Movimiento
 Hula (danza), una danza hawaiana;
 Hula hoop, juego que consiste en hacer girar un aro alrededor de la cintura;

Lugares
 Hula (Siria), región de Siria; 
 Valle de Jule, región de Israel;